Лейтенант — чин или воинское звание офицерского состава в Военно-морском флоте ряда государств.

Россия и СССР 
В Российском императорском флоте (РИФ) чин лейтенант был учреждён в 1701 году Петром I.
До 1732 года, когда в Табель о рангах было включён чин мичмана, был самым младшим офицерским чином. В 1732—1764 годах располагался между мичманом и капитан-лейтенантом, в 1764—1909 годах — между мичманом и капитаном 2-го ранга, в 1909—1917 годах — между мичманом и старшим лейтенантом. К началу XX века лейтенанты РИФ носили погоны, аналогичные погонам армейских поручиков — с одним просветом и тремя звёздами.

В Рабоче-Крестьянском Красном Флоте звание лейтенанта было введено в 1935 году. Первоначально оно было самым младшим званием командного и начальствующего состава ВС Союза ССР и располагалось между старшиной и старшим лейтенантом; затем, в 1937 году было введено предшествующее лейтенанту звание младший лейтенант. Лейтенанты советского флота в 1935—1943 годах носили нарукавные знаки различия (галуны) с двумя полосками (одной широкой и одной узкой), а также расположенной над ними звездой. В 1943 году знаками различия лейтенантов стали погоны, аналогичные таковым в РИФ — с одним просветом и двумя звёздами. Эти погоны, а также вышеуказанное положение звания лейтенанта в системе корабельных воинских званий, сохранились до настоящего времени в российском флоте, а также в ВМФ и ВМС ряда постсоветских государств и стран.

США 

В США лейтенант (, аббревиатура Lt, LT, LT(N), Lieut или LEUT) — воинское звание офицерского состава в ВМС и Береговой охране, ниже Лейтенант-коммандера и выше младшего лейтенанта.

Звание лейтенанта флота является старшим среди младшего офицерского состава. Знаки различия лейтенанта флота аналогичны знакам различия армейского капитана и представляют собой два серебряных прямоугольника. В системе военной иерархии НАТО звание лейтенанта относится к классу OF-2.

По состоянию на 2016 год ежемесячное денежное довольствие лейтенанта ВМС США составляет от 3 963,60 US $ (при выслуге 2 года) до 6 448,20 US $ (при выслуге от 14 лет и более).

Польша 
В ВМС Польши существует звание  (), соответствующее званию старшего лейтенанта ВМФ России. Знаками различия поручика флота являются погоны с тремя полосками и галуном, а также аналогичные знаки различия на рукаве. В 1952—1956 годах поручики флота носили погоны с тремя звёздами.

Галерея

См. также 
 Коды военно-морских званий НАТО
 Второй лейтенант
 Капитан-командор
 Корветтен-капитан
 Обер-лейтенант-цур-зее

Примечания

Ссылки 
 RANK INSIGNIA OF NAVY COMMISSIONED AND WARRANT OFFICERS
 What is a Lieutenant?(англ.)
 Captain Vs. Lieutenant in the Navy(англ.)
 Navy Officer Ranks
 Таблицы воинских званий

Воинские звания по алфавиту
Военно-морские звания
Воинские звания Вооружённых сил США
Воинские звания Вооружённых сил СССР
Воинские звания Вооружённых сил России